

Cinema 
 Uragano di fuoco (St. Helens) – film del 1981 diretto da Ernest Pintoff

Geografia 
 Monte Saint Helens – vulcano nello stato di Washington negli Stati Uniti

Luoghi 

 St Helens – città della Tasmania 
 St Helens – isola dell'arcipelago della Tasmania

 St Helens – borgo del Merseyside
 St Helens – villaggio dell'isola di Wight
 St Helens – villaggio del West Sussex

 St. Helens – capoluogo della Contea di Columbia, Oregon